Chicoana kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Chicoana, kommun, Salta, 
 Chicoana (kommunhuvudort i Argentina), Salta, 

Robotskapade Argentinaförgreningar